NGC 2881 — пара взаимодействующих галактик NGC 2881-1 и NGC 2881-2 в созвездии Гидра. По морфологическим признакам пара отнесена Арпом к типу взаимодействующих двойных галактик, внесена в Атлас пекулярных галактик как пара Arp 275. 

Открыта Льюисом Свифтом 9 февраля 1886 года.

Литература

Примечания 

2881
Большая Гидра (созвездие)